Гревцев — фамилия.

 Гревцев, Владимир Георгиевич — прапорщик, георгиевский кавалер (1916).
 Гревцев, Максим Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Гревцев, Николай Васильевич — физик, начальник отдела ФИАН, лауреат Государственной премии СССР (1980).